Thanhof ist der Ortsname von

 Thanhof (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Thanhof (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Thanhof (Lichtentanne), Ortsteil der Gemeinde Lichtentanne, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Thanhof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Thanhof (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Thannhof